Municipio de Rome puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Rome (condado de Davison, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Davison.
 Municipio de Rome (condado de Deuel, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Deuel.
 Municipio de Rome (condado de Jefferson, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Rome (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Rome (condado de Lenawee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Lenawee.
 Municipio de Rome (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Rome (condado de Ashtabula, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashtabula.
 Municipio de Rome (condado de Athens, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Athens.
 Municipio de Rome (condado de Lawrence, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Rome (condado de Bradford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bradford.
 Municipio de Rome (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.